Santa Eugénia peut désigner :
au Portugal :
Santa Eugénia, paroisse civile de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Santa Eugénia de Rio Covo, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord.

Voir aussi
Santa Eugênia (avec un accent circonflexe), quartier de la municipalité de Nova Iguaçu, située dans l'État de Rio de Janeiro, au Brésil.
Santa Eugènia, ville de Majorque.
Santa Eugènia de Ter, quartier de la ville de Gerone.